Чарльз Бе́ннетт (): Беннетт, Чарльз (род. 1956) — американский астрофизик-наблюдатель, профессор.
 Беннетт, Чарльз (1870—1949) — британский легкоатлет.
 Беннетт, Чарльз (род. 1943) — американский физик-теоретик и информатик.